Schijf (voorwerp), een cilinder waarbij de hoogte veel minder is dan de diameter van het grondvlak
 Snede, een plat afgesneden stuk (plak[je]) van een groter geheel
 Schijf (bloem), onderdeel van de bloemen van sommige plantensoorten
 Schijf (geld), onderdeel van (af)betalingen, bijvoorbeeld van een gefaseerde subsidie of lening
 Schijf (Noord-Brabant), dorp in Noord-Brabant
 Schijf (wiskunde), wiskundige term
 belastingschijf; zie Schijventarief

In samenstellingen 
 Harde schijf, Nederlandse term voor een opslagmedium voor gegevens
 Schijf van Phaistos, archeologische vondst op Kreta
 Schijf van Vijf, Nederlands voorlichtinghulpmiddel over goede en gezonde voeding

Persoonsnaam 
 Angela Schijf (1979), Nederlands actrice